Чемпионат Ленинграда по футболу 1935 стал ХХХIV-м первенством города.

Чемпионат был проведен спортивными секциями при Ленинградском областном совете физической культуры (ЛОСФК) и Ленинградском областном совете профессиональных союзов (ЛОСПС) как единое первенство — высшая группа (в этом сезоне носившая название группа «А» ЛОСФК) разыгрывала первенство Ленинграда, все остальные группы — первенство ЛОСПС.

Победителем в группе «А» стала команда «Динамо».

Организация и проведение турнира 

Чемпионат проводился в группе ЛОСФК — высший уровень — и в шести группах ЛОСПС, разыгрывающих первенство профсоюзов.

В группе ЛОСФК выступали восемь лучших клубов по итогам предыдущего первенства. Начиная с этого сезона, «клубный зачет» был отменен, и первенство города непосредственно разыгрывали первые команды каждого из клубов, собранные в группе «А». Аналогично в группах «Б», «В», «Г» и «Д» соревновались соответственно младшие команды со II по V; существовали также группы для введенных с этого сезона команд юношей и ветеранов (так называемых «старичков»).

В группах ЛОСПС структура осталась прежней; только первая группа ЛОСПС (общий второй соревновательный уровень) была приведена к составу, идентичному группе ЛОСФК.

По окончании чемпионата предусматривался переходной турнир для двух худших команд ЛОСФК и двух лучших команд ЛОСПС для определения двух участников высшей группы первенства города на будущий год.

Календарь соревнований был сформирован и опубликован в начале апреля. Для команд группы «А» предусматривался двухкруговой турнир с турами по выходным дням «шестидневки», предусматривавший «окна» для ряда всесоюзных соревнований сезона, междугородних и международных встреч, который в целом выполнялся достаточно аккуратно (особенно в сравнении с Москвой, где весеннее и, в особенности, осеннее первенства были закончены с большим трудом), однако при этом некоторым командам пришлось провести значительную часть чемпионата без ряда ключевых игроков. Определенные неудобства вызвало также решение ЛОСФК с начала второго круга ввести в чемпионат девятой командой сборную города, в которую вызывались на конкретный тур ряд лучших игроков из участвовавших в этом же туре команд; просуществовав половину второго круга, это нововведение серьезно усложнило календарь, вызвав ряд переносов встреч.

В группе «А» ЛОСФК в чемпионате приняли участие 8 команд

 «Динамо»
 «Большевик»
 «Красная заря»
 «Спартак»
 Завод им. Сталина
 ГИФК

Ход турнира (группа «А» ЛОСФК) 
Чемпионат стартовал 18 мая. Игры прошли в два круга.

С начала первенства лидерство захватила команда «Большевик» (единственная практически не делегировавшая игроков в различные сборные, что положительно сказывалось на стабильности и сыгранности состава), одержавшая подряд пять побед, в том числе и над одним из фаворитов — «Красной зарей» (в третьем туре) и опережавшая сыгравшее дважды вничью «Динамо». Однако очная встреча соперников в шестом туре принесла уверенную победу динамовцам — 3:1, и после первого круга в чемпионате установилось двоевластие.

Синхронность результатов лидеров была нарушена в девятом туре: матч динамовцев с «Красной зарей» был перенесен, а «Большевик» вначале потерял очко в матче с неудачно начавшим было сезон Заводом им. Сталина, а затем крупно проиграл «Спартаку»; «Динамо» же, ослабленное отсутствием ряда ведущих игроков, не смогло одолеть студентов из ГИФК. В результате ко второй очной встрече в предпоследнем туре команды подошли с равным количеством очков, но у «Динамо» была игра в запасе. Вызвав на этот матч из Москвы находившихся там в распоряжении готовившейся к очередным матчам с турками сборной СССР Пеку Дементьева и Валентина Федорова, динамовцы разгромили соперников (6:0), решив, казалось бы, вопрос о чемпионстве. Однако в последнем туре вдохновенно заигравшие во втором круге спартаковцы, крупно обыгравшие и «Большевик», и «Красную зарю» (в скандальном преждевременно оконченном матче с четырьмя удалениями у краснозаревцев), не сделали исключение и для «Динамо», победив 4:1.

Динамовцы еще могли надеяться хотя бы на ничью в отложенном матче с не имевшей турнирной мотивации «Красной зарей», но 12 октября в очередном довоенном ленинградском «дерби» (в отсутствие Бутусова, П.Дементьева и Вал. Федорова) краснозаревцы были неумолимы и победили 2:0.

В образовавшийся по итогам сезона паритет внес ясность только ЛОСФК, на своем заседании присудивший чемпионство «Динамо» «за меньшее число поражений», отметив при этом, что «Динамо» — базовая команда сборной города (вероятно, подчеркнув, что при вынесении решения был учтен тот факт, что интересы различных сборных объективно помешали команде выступить в полную силу и безальтернативно занять первое место).

Турнирная таблица

Матчи

Потуровая таблица

Низшие соревновательные уровни

Низшие группы ЛОСФК 
Победителем в соревнованиях во всех группах («Б», «В», «Г» и «Д», юноши и «старички») стали команды клуба «Динамо».

Первенство ЛОСПС

Первая группа 
1. Кировский завод 2. ЛДКА

По результатам турнира с неудачниками группы ЛОСФК — командами  и  — право выступать в высшей группе на следующий сезон завоевали ЛДКА и 

Прочие участники: Оптический завод, Завод им. Кулакова, «Электрик», Завод им. Энгельса, Октябрьский завод, Завод им. Лепсе

Вторая группа 
1. Ижорский завод 2. Пролетарский завод — по результатам переходного турнира перешли в первую группу

Прочие участники: «Красный треугольник», «Двигатель», Завод им. Воскова, «Электросила», Завод им. Карла Маркса, ЛОМЗ

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Газета «Спартак» (Ленинград) за 1935 год
 Газета «Красный спорт» за 1935 год
 footballfacts.ru

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
Региональные футбольные турниры СССР
Футбол в СССР в 1935 году
1935 год в Санкт-Петербурге